Выборы в Европарламент в Великобритании 2009 года прошли 4 июня. На выборах было избрано 72 депутата вместо прежних 78. Явка на выборах составила 34% (15 136 932 избирателей). Выборы проходили в 12 территориальных округах (Лондон, Восточная Англия, Ист-Мидлендс, Йоркшир и Хамбер, Северо-Восточная Англия, Северо-Западная Англия, Уэст-Мидлендс, Юго-Восточная Англия, Юго-Западная Англия, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия), в каждом из которых избиралось от 3 до 10 депутатов по методу д'Ондта.

Результаты 

Великобритания
Выборы в Европейский парламент в Великобритании
События 4 июня
Июнь 2009 года
2009 год в Великобритании